Кваутлита има више значења:

 Кваутлита (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кваутлита (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кваутлита, Ел Гамито (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику